Давид Викгрен (; ) — шведский поэт и драматург.

Биография 
Родился 25 сентября 1975 года в Эвертурнео, Норрботтен. Обучался литературному мастерству в Гётеборге. Дебютная книга стихов «Для будущих антропологических исследований» вышла в 2002 году. В 2011 году он получил премию Шведского радио за книгу стихов Folkmun («Устами народа»).

Книги 
 För en framtida antropologisk forskning (2002)
 Ordning (2004)
 Inomhuslektionen (2008)
 Antti Keksis kväde (2010)
 Folkmun (2011)
 Skogen Malmen Vattenkraften (2013)
 Nåden (2014)
 [- — - — -] [- — - — -] KVÄDEN  (2016)

Публикации на русском языке 
 Викгрен, Давид. Среди Нигде под названием Остров / перевод со шведского под руководством Алёши Прокопьева и Микаэля Нюдаля. — Чебоксары&Кноппарп: free poetry, 2016. — 32 с.

Признание и награды 
 Стипендия лена Норботтен «Арктическая малина» (Rubus arcticus stipendium) (2003)
 Премия Золотой принц (Guldprinsen) (2004)
 Норрландская стипендия им. Рёрлинга (Rörlingstipendiet) (2005)
 Стипендия фонда Герарда Бонниера (Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond) (2008)
 Премия Шведского радио (Sveriges Radios Lyrikpris) (2011)
 Медаль читателей Швеции (Läsarnas Sveriges medalj) (2012)
 Премия газеты Вестерботтенс-Курирен (Västerbottens-Kurirens kulturpris) (2014)

Примечания

Ссылки 
 Страница Давида Викгрена на сайте издательства Wahlström & Widstrand

Шведские поэты
Шведские писатели